MediEvil:

 MediEvil — компьютерная игра 1998 года для платформы PlayStation.
 MediEvil 2 — продолжение первой части, вышедшее в 2000 году.
 Medievil — белорусская блэк-метал группа.